Veni, vidi, vici est une expression latine employée par Jules César signifiant « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ».

 Veni, vidi, vici (Amhali), spectacle  de Najib Amhali en 2000 ;
 Veni, vidi, vici, chanson de La Fouine, sortie en 2010 ;
 Veni, vidi, vici (album), album du groupe russe Vintaj de 2015 ;
 Veni, vidi, vici (Alix), bande dessinée (Alix), sorti en 2018 ;